Да́рья Дми́триевна Кача́нова (род. 17 сентября 1997 года в Нижнем Новгороде) — российская конькобежка, участница зимних Олимпийских игр 2022 года, двукратный призёр чемпионатов мира, чемпионка Европы и серебряный призёр чемпионата Европы, серебряный призёр чемпионата России 2017 года на дистанциях 500 и 1000 метров, 4-кратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер. Победитель Кубка мира среди юниоров 2015 и 2016 годов на дистанции 500 метров. Мастер спорта России (2015), мастер спорта международного класса (2017).

Биография 
Дарья Качанова впервые увидела тренировку конькобежцев в начальной школе, тогда учительница, которая вела группу продленного дня, решила познакомить весь её класс с этим спортом и отвела на каток. Дарья начала заниматься конькобежным спортом в 2005 году в возрасте 8 лет. Воспитанница МБУ КСШОР № 1. Первый тренер Ольга Ярошенко. Тренер — Владимир Акилов. Специализируется на спринтерских дистанциях. Выступала за Нижегородское областное училище олимпийского резерва (НОУОР) № 1 (Нижний Новгород). В настоящее время выступает за Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА).

В 2015 году Дарья стала победителем Кубка мира среди юниоров на дистанции 500 метров, а также на чемпионат мира среди юниоров в Варшаве стала серебряным призёром в беге на 500 метров и бронзовым в командном спринте. В следующем году повторила свой успех на Кубке мира и россиянка выиграла чемпионат мира среди юниоров в Чанчуне на дистанции 500 метров, а также в командном спринте. 

На чемпионат мира среди юниоров в Хельсинки 2017 года Дарья вновь завоевала золото на дистанции 500 метров, а также выиграла дистанцию 1000 метров и стала бронзовым призером на 1500 метров. В том же году на Чемпионате России завоевала серебряные медали на дистанциях 500 и 1000 метров. В ноябре 2018 года она впервые поднялась на подиум Кубка мира в Томакомае, заняв 3-е место на дистанции 500 метров. В 2019 году на чемпионате Европы в спринтерском многоборье в Коллальбо стала серебряным призером и побила рекорд катка знаменитой Анни Фризингер, который держался 13 лет 

В феврале выиграла бронзовую медаль в командном спринте на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Инцелле, а в марте в Челябинске стала чемпионкой России в спринтерском многоборье. В январе 2020 года на чемпионате Европы на отдельных дистанциях в Херенвене Дарья Качанова завоевала золотую медаль в командном спринте вместе с Ангелиной Голиковой и Ольгой Фаткулиной, опередив хозяек турнира из Польши.

На чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити 13 февраля 2020 года Дарья в том же составе стала серебряным призером в командном спринте, пробежав за 1 минуту 24,509 секунды. В январе 2021 года на втором этапе Кубка мира в Херенвене она выиграла бронзу на дистанции 500 метров со временем 37,63 сек, уступив только Ангелине Голиковой (2-е место) и голландке Фемке Кок (1-е место). В марте на чемпионате России в спринтерском многоборье одержала победу и стала в 13-й раз стала чемпионкой России.

С 7 по 9 января 2022 года она участвовала на чемпионате Европы на отдельных дистанциях в Херенвене, пропустив первый день соревнований в командном спринте из-за положительных ПЦР-тестов, Дарья выиграла бронзовые медали на дистанциях 500 и 1000 метров в следующие дни. В феврале 2022 года  она участвовала на зимних Олимпийских играх в Пекине. 13 февраля на дистанции 500 метров смогла попасть в десятку, заняв 8-е место, а на дистанции 1000 метров и заняла 9-е место.

Личная жизнь 
Дарья Качанова обучается в Университете Минина в Нижнем Новгороде на факультете физического воспитания и спорта. Любит велосипед, играть в волейбол, путешествовать. Мечтает пойти в горы. Хочет для начала пойти на Эльбрус. Любит читать романы, детективы, что-нибудь про буддизм и конфуцианство.

Спортивные достижения 

 ЧМ и ЧЕ спринт — (1e 500 м, 1e 1000 м, 2e 500 м, 2e 1000 м).

Ссылки 
  профиль на сайте международного Союза конькобежцев]
 Дарья Качанова на сайте SchaatsStatistieken.nl 
  Результаты на сайте live.isuresults.eu] 
  профиль на eurosport.com]
 Дарья Качанова на RuSkating.com

Примечания 

Мастера спорта России
Мастера спорта России международного класса
Конькобежцы России
Чемпионы Европы по конькобежному спорту
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2022 года